Der Siberian International Marathon (abgekürzt SIM, , Sibirski Meschdunarodny Marafon) ist ein Marathon, der seit 1990 in Omsk stattfindet.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 2:13:02 h, Eduard Tuchbatullin (RUS), 1993
 Frauen: 2:30:21 h, Albina Iwanowa (RUS), 2002

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Weblinks 

 Offizielle Website
 Siberian International Marathon auf marathoninfo.free.fr

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Russland
Marathon
Gegründet 1990